Heinz Günthardt (né en 1959), joueur de tennis suisse
 Markus Günthardt (né en 1957), joueur de tennis suisse
 Rudolf Günthardt (né en 1936), cavalier suisse